Кубок Вице-Чемпионов УНАФ 2009 — второй розыгрыш Кубка Вице-Чемпионов УНАФ, включающий в себя обладателей кубков стран входящих в УНАФ. Победителем впервые стал тунисский клуб Сфаксьен.

Участники

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Кубок Вице-Чемпионов УНАФ 2009 на Goalz 
 Кубок Вице-Чемпионов УНАФ 2009 на RSSSF 
 Кубок Вице-Чемпионов УНАФ 2009 на WildStat

Примечания 

Кубок Вице-Чемпионов УНАФ
Футбол в Африке в 2009 году